Риџвил има више значења:
 Риџвил (Алабама)
 Риџвил (Јужна Каролина)
 Риџвил (Индијана)